Olympic Dcheira é um clube de futebol marroquino com sede em Dcheira El Jihadia , que atualmente joga no Botola 2 .

História
O clube foi fundado em 1940.

 Temporadas
Botola 2 de 2020-21 : ?
Botola 2 de 2019-20 : 3° lugar.
Botola 2 de 2018-19 : 3° lugar
Botola 2 de 2017-18 : 5° lugar
Botola 2 de 2016-17 : 8° lugar
Botola 2 de 2015-16 : 8° lugar
Botola 2 de 2014-15 : 13° lugar

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1940